Эндрю Тирнан (; род. , Бирмингем) — английский актёр.

Биография 
Эндрю Джеймс Тирнан родился 30 ноября 1965 года в районе Ледивуд города Бирмингем, графства Уэст-Мидлендс, Англия, в ирландской семье. В 15 лет он переехал в Лондон, где позже учился в центре драматического искусства. Эндрю играл в постановках в Молодёжном театре Бирмингема, театре Ройал-Корт, театре Сохо.

Он дебютировал в кино в 1989 году. Снялся в более чем в 130 фильмах и телесериалах, преимущественно во второстепенных ролях. Наиболее известен по роли Эфиальта в фильмах «300 спартанцев» и «300 спартанцев: Расцвет империи». Озвучивал персонажей игр «Dark Souls»,«Dark Souls II» и «Bloodborne».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки